Boma bezeichnet:

 Boma, eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo 
 Boma (Siedlung), ein von einer runden Umzäunung begrenztes Gehöft oder eine befestigte Siedlung in Ostafrika und Südafrika 
 Boma (Tennessee), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Boma (Gebäude), ein von der Kolonialverwaltung errichtetes festungsähnliches Gebäude in den deutschen, belgischen und britischen Kolonien Afrikas
 Boma-Nationalpark, ein Nationalpark im Südsudan
 Boma (Sprache), eine Bantusprache
 Bhauma, auch Boma, Bhoma, Sohn der hinduistischen Erdgöttin Bhumi (Bhudevi)
 Boma (Bundesstaat), ein Bundesstaat im Südsudan

Die Abkürzung BOMA bezeichnet:
 British Overseas Military Administration

Siehe auch:
 Bistum Boma

BOMA